Спе́нсер () може значити англомовне прізвище, ім'я або топонім.

Географія

Спенсер — місто, штат Айдахо
 Спенсер — місто, штат Індіана
 Спенсер — місто, штат Айова
 Спенсер — місто, штат Массачусетс
 Спенсер — місто, штат Нью-Йорк
 Спенсер — місто, штат Північна Кароліна
 Спенсер — місто, штат Оклахома
 Спенсер — місто, штат Південна Дакота
 Спенсер — місто, штат Теннессі
 Спенсер — місто, штат Західна Вірджинія
 Спенсер — місто, штат Вісконсин
 Спенсер — селище, штат Небраска
 Спенсер — селище, штат Нью-Йорк
 Спенсер — селище, штат Огайо
 Спенсер — селище, штат Вісконсин
 Спенсер — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Спенсер (Вірджинія)

Персоналії 
 Спенсер (прізвище) — список осіб з таким прізвищем
 Спенсер (ім'я) — список осіб з таким іменем.